Rustaq (persisch „Bezirk“) bezeichnet:
 Rustaq (Oman), Hauptstadt des Gouvernements Dschanub al-Batina im Norden Omans
 Rustaq (Distrikt in Oman), Distrikt (wilaya) im Gouvernement Dschanub al-Batina im Norden Omans
 Rustaq (Afghanistan), Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts in der nordafghanischen Provinz Tachar
 Rustaq (Distrikt in Afghanistan), ein Distrikt in der nordafghanischen Provinz Tachar